Hermann Wirth ist der Name folgender Personen:

* Hermann Wirth (Pfarrer) (1827–1894), deutscher Pfarrer und Lokalhistoriker
 Hermann Wirth (Maler, 1877) (1877–1956), deutscher Maler
 Hermann Wirth (Maler, 1900) (1900–1973), deutscher Maler
 Hermann Wirth (Denkmalpfleger) (1940–2019), deutscher Denkmalpfleger, Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Herman Wirth (1885–1981), niederländischer Privatgelehrter, Historiker, sowie nationalsozialistischer Funktionär und Mitgründer der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe der SS